Ketzin/Havel, Ketzin an der Havel, innan den 31 december 2010 Ketzin, är en stad i Tyskland, belägen i Landkreis Havelland i förbundslandet Brandenburg, 38 km väster om centrala Berlin och 22 km väster om delstatshuvudstaden Potsdam.  Ketzin/Havel utgör en självständig amtsfri stadskommun inom Landkreis Havelland.  Staden ligger omgiven av ett naturskyddsområde vid floden Havel och är bland annat känd för det preussiska kungliga sommarslottet i Paretz.

Befolkning

Detaljerade källor anges i Wikimedia Commons..

Källor 

Kommuner och städer i Landkreis Havelland